11-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 11-я пехотная дивизия (Болгария)
 11-я Македонская пехотная дивизия
 11-я Северная пехотная дивизия
 11-я пехотная дивизия (вермахт)
 11-я дивизия морской пехоты (вермахт)
 11-я пехотная дивизия (Ирак)
 11-я пехотная дивизия (Пакистан)
 11-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование «11-я пехотная дивизия» с 1811 по 1827 год
 Соединение, носившее наименование «11-я пехотная дивизия» с 1833 по 1835 год
 Соединение, носившее наименование «11-я пехотная дивизия» с 1835 по 1918 год
 11-я Карпатская пехотная дивизия
 11-я Карпатская пехотная дивизия АК
 11-я стрелковая дивизия (СССР)
 11-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 11-я пехотная дивизия (Филиппины)
 11-я пехотная дивизия (Франция)
 11-я краинская дивизия
 11-я авиаполевая дивизия (вермахт)

Мотопехотные дивизия 
 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд»
 11-я мотопехотная дивизия (ФРГ)
  
 11-я гвардейская мотострелковая Нежинско-Кузбасская ордена Суворова дивизия
 11-я гвардейская механизированная дивизия (1945—57)
 11-я механизированная дивизия (1945—47)

Танковые дивизии 
 11-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 11-я бронетанковая дивизия (США)
 11-я бронекавалерийская дивизия
 11-я танковая дивизия (вермахт)
 11-я танковая дивизия (СССР) (1940—1941)
 11-я гвардейская танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 11-я танковая Радомско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия
 11-я гвардейская Ровенская механизированная дивизия

Кавалерийские дивизии 
 11-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 11-я Гомельская кавалерийская дивизия
 11-я гвардейская Донская казачья кавалерийская Волновахская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия

Воздушно-десантные дивизии 
 11-я парашютная дивизия (вермахт)
 11-я воздушно-десантная дивизия (США)

Авиационные дивизии 
 11-я гвардейская бомбардировочная авиационная
Орловско-Берлинская Краснознамённая дивизия
 11-я гвардейская истребительная авиационная Днепропетровская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 11-я смешанная авиационная дивизия
 11-я гвардейская штурмовая авиационная Нежинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 11-я истребительная авиационная дивизия